Il doppio femminile  del torneo di tennis Stockholm Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Mima Jaušovec e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Betty Stöve 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (finale)
Assente

 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (Campionesse)
 Dianne Balestrat /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1980